Val 1960 kan syfta på:

Andrakammarvalet i Sverige 1960.
Presidentvalet i USA 1960.